Medaglia
Medaglia (frazione)
Medaglia (singolo)